Korneliusz Sulla